Преск Ил има више значења:
 Округ Преск Ил (Мичиген)
 Преск Ил (Мејн)